Суперкубок Аргентини з футболу 2012  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 листопада 2012 року між чемпіоном Аргентини клубом Арсенал та володарем кубка Аргентини клубом Бока Хуніорс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2012
Аргентина
Листопад 2012
2012 в аргентинському спорті